Васим Мамедали оглы Мамедалиев (; 27 августа 1942, Баку, Азербайджанская ССР, СССР — 13 октября 2019, Баку, Азербайджан)  — ученый-востоковед, профессор (с 1979 года), действительный член Национальной Академии наук Азербайджана (с 2007 года), заслуженный деятель науки Азербайджана (1992 год), заслуженный научный деятель Дагестанской Республики (2003 год), заведующий кафедрой арабской филологии Бакинского государственного университета, персональный стипендиат Президента Азербайджанской Республики, доктор филологических наук, председатель Общества Азербайджано–Иракской Дружбы, председатель Научно-Религиозного Совета Организации Кавказских Мусульман (с 1997 года).

Биография 
Васим  Мамедалиев родился 27 августа 1942 года в столице Баку.  В 1948 году начал обучение в городской средней школе, после окончания которого в 1959 Васим поступил на факультет востоковедения Азербайджанского государственного университета, а в 1964 году поступил в очную аспирантуру университета, затем был командирован в Тбилиси, где и в 1967 году окончил там аспирантуру.

В 1968 году Васим защитил кандидатскую, в 1974 году – докторскую диссертацию, а в 1979 году получил учёное звание профессора.

Карьера 
В 1968 году начал работать в Азербайджанском государственном университете, в 1981-1991 годах стал в том же университете деканом факультета востоковедения, в 1991-1992 годах – проректором по гуманитарным факультетам, в 1993-2018 годах – деканом факультета теологии, с 1991 года - заведующим кафедрой арабской филологии.

Ему принадлежит перевод священной книги Корана на азербайджанский язык совместно с академиком Зией Буниятовым. Перевод впервые был опубликован в 1991 году.

Является автором 20 книг и более 600 научных статей.

Смерть 
Васим Мамедалиев скончался 13 октября 2019 года в Баку. Похоронен на II Аллее почетного захоронения.

Семья 
Жена, имеет двух дочерей и одного сына.

Награды и премии 
 Орден «Шараф»
 Орден «Шохрат»
 Заслуженный деятель науки Азербайджана
 Заслуженный научный деятель Дагестанской Республики 
 «Золотая чинара» Фонда Гейдара Алиева, 2017

См.также 

 Буниятов, Зия Мусаевич

Примечания 
 

Востоковеды СССР
Востоковеды Азербайджана
Переводчики Корана